Elk River (Idaho)
Elk River (Minnesota)

Desambiguações de topônimos